Sir John Young Stewart, britanski dirkač Formule 1, * 11. junij 1939, Milton, West Dunbartonshire, Škotska, Združeno kraljestvo.

Sir John Young Stewart, bolj znan kot Jackie Stewart ali po vzdevku Leteči Škot je upokojeni dirkač formule in trikratni svetovni prvak v sezonah ,  in . v ZDA je znan kot komentator televizijskih prenosov dirkaških dogodkov, saj ga je njegov škotski naglas naredil zelo prepoznavnega. Med sezonama  in  je bil vodja moštva in partner v sinovem (Paul Stewart) moštvu Formule 1, Stewart Grand Prix.

Popolni rezultati Formule 1

|- 
! 
! Owen Racing Organisation
! BRM P261
! BRM V8
|bgcolor="#DFFFDF"| JAR6
|bgcolor="#FFDF9F"| MON3
|bgcolor="#DFDFDF"| BEL2
|bgcolor="#DFDFDF"| FRA2
|bgcolor="#DFFFDF"| VB5
|bgcolor="#DFDFDF"| NIZ2
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#FFFFBF"| ITA1
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|bgcolor="#EFCFFF"| MEHRet
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFDF9F"| 3.
|bgcolor="#FFDF9F"| 33 (34)
|-
!rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Owen Racing Organisation
! BRM P261
! BRM V8
|bgcolor="#FFFFBF"| MON1
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
| FRA
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#DFFFDF"| NIZ4
|bgcolor="#DFFFDF"| NEM5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 7.
!rowspan="2"| 14
|-
! BRM P83
! BRM H16
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|bgcolor="#EFCFFF"| MEHRet
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| Owen Racing Organisation
! BRM P83
! BRM H16
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#DFDFDF"| BEL2
|
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|bgcolor="#EFCFFF"| MEHRet
|
|
|
|
!rowspan="3"| 9.
!rowspan="3"| 10
|-
! BRM P261
! BRM V8
|
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|
|
|bgcolor="#FFDF9F"| FRA3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
! BRM P115
! BRM H16
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Matra International
! Matra MS9
!rowspan="2"| Ford Cosworth DFV
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
| ŠPA
| MON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|rowspan="2" bgcolor="#DFDFDF"| 2.
|rowspan="2" bgcolor="#DFDFDF"| 36
|-
! Matra MS10
|
|
|
|bgcolor="#DFFFDF"| BEL4
|bgcolor="#FFFFBF"| NIZ1
|bgcolor="#FFDF9F"| FRA3
|bgcolor="#DFFFDF"| VB6
|bgcolor="#FFFFBF"| NEM1
|bgcolor="#EFCFFF"| ITA Ret
|bgcolor="#DFFFDF"| KAN6
|bgcolor="#FFFFBF"| ZDA1
|bgcolor="#CFCFFF"| MEH7
|
|
|
|-
!rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Matra International
! Matra MS10
!rowspan="2"| Ford Cosworth DFV
|bgcolor="#FFFFBF"| JAR1
|bgcolor="#FFFFBF"| ŠPA1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|rowspan="2" bgcolor="#FFFFBF"| 1.
|rowspan="2" bgcolor="#FFFFBF"| 63
|-
! Matra MS80
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#FFFFBF"| NIZ1
|bgcolor="#FFFFBF"| FRA1
|bgcolor="#FFFFBF"| VB1
|bgcolor="#DFDFDF"| NEM2
|bgcolor="#FFFFBF"| ITA1
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|bgcolor="#DFFFDF"| MEH4
|
|
|
|
|-
!rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Tyrrell Racing Organisation
! March 701
!rowspan="2"| Ford Cosworth DFV
|bgcolor="#FFDF9F"| JAR3
|bgcolor="#FFFFBF"| ŠPA1
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#DFDFDF"| NIZ2
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA9
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#DFDFDF"| ITA2
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 6.
!rowspan="2"| 25
|-
! Tyrrell 001
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDA Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| MEHRet
|
|
|-
!rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Elf Team Tyrrell
! Tyrrell 001
!rowspan="2"| Ford Cosworth DFV
|bgcolor="#DFDFDF"| JAR2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|rowspan="2" bgcolor="#FFFFBF"| 1.
|rowspan="2" bgcolor="#FFFFBF"| 62
|-
! Tyrrell 003
|
|bgcolor="#FFFFBF"| ŠPA1
|bgcolor="#FFFFBF"| MON1
|bgcolor="#CFCFFF"| NIZ11
|bgcolor="#FFFFBF"| FRA1
|bgcolor="#FFFFBF"| VB1
|bgcolor="#FFFFBF"| NEM1
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#FFFFBF"| KAN1
|bgcolor="#DFFFDF"| ZDA5
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| Elf Team Tyrrell
! Tyrrell 003
!rowspan="3"| Ford Cosworth DFV
|bgcolor="#FFFFBF"| ARG1
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|
|
|bgcolor="#FFFFBF"| FRA1
|bgcolor="#DFDFDF"| VB2
|bgcolor="#CFCFFF"| NEM11
|
|
|
|
|
|
|
|rowspan="3" bgcolor="#DFDFDF"| 2.
|rowspan="3" bgcolor="#DFDFDF"| 45
|-
! Tyrrell 004
|
|
|
|bgcolor="#DFFFDF"| MON4
| BEL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
! Tyrrell 005
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| AVT7
|bgcolor="#EFCFFF"| ITA Ret
|bgcolor="#FFFFBF"| KAN1
|bgcolor="#FFFFBF"| ZDA1
|
|
|
|-
!rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Elf Team Tyrrell
! Tyrrell 005
!rowspan="2"| Ford Cosworth DFV
|bgcolor="#FFDF9F"| ARG3
|bgcolor="#DFDFDF"| BRA2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|rowspan="2" bgcolor="#FFFFBF"| 1.
|rowspan="2" bgcolor="#FFFFBF"| 71
|-
! Tyrrell 006
|
|
|bgcolor="#FFFFBF"| JAR1
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#FFFFBF"| BEL1
|bgcolor="#FFFFBF"| MON1
|bgcolor="#DFFFDF"| ŠVE5
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA4
|bgcolor="#CFCFFF"| VB10
|bgcolor="#FFFFBF"| NIZ1
|bgcolor="#FFFFBF"| NEM1
|bgcolor="#DFDFDF"| AVT2
|bgcolor="#DFFFDF"| ITA 4
|bgcolor="#DFFFDF"| KAN5
|bgcolor="white"| ZDAWD
|}

Opombe 

Živeči ljudje
Svetovni prvaki Formule 1
Britanski dirkači
Britanski vozniki Formule 1
BRM-ovi dirkači Formule 1
Matrini dirkači Formule 1
Tyrrellovi dirkači Formule 1
Strokovni športni komentatorji
Sprejeti v Mednarodni motošportni hram slavnih
Nosilci reda britanskega imperija